Withey est un nom de famille d'origine britannique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Chester Withey (1887–1939), acteur, réalisateur et scénariste américain de films muets ;
 Jeff Withey (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 William Withey Gull (1816–1890), médecin clinicien britannique.

Notes et références 

en:Withey